Podbrdo je naseljeno mjesto u općini Mrkonjić Grad, Republika Srpska, BiH.

Stanovništvo

Popisi 1971. – 1991.

Popis 2013.

Poznate osobe 

 Đuro Stipanović, srpski književnik

Izvori 

Naselja u Republici Srpskoj
Mrkonjić Grad